Sugar Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sugar Grove (Arkansas)
 Sugar Grove (Kane County, Illinois)
 Sugar Grove (Schuyler County, Illinois)
 Sugar Grove (Indiana)
 Sugar Grove (Kentucky)
 Sugar Grove (Michigan)
 Sugar Grove (North Carolina)
 Sugar Grove (Ohio)
 Sugar Grove (Pennsylvania)
 Sugar Grove (Tennessee)
 Sugar Grove (Montgomery County, Virginia)
 Sugar Grove (Smyth County, Virginia)
 Sugar Grove (West Virginia), im Pendleton County
 Sugar Grove (Wisconsin), im Vernon County

Siehe auch:
 Sugar Grove Township